

Річки 
 Гнилка — притока Східної Стрипи,  Тернопільська область
 Гнилка (Гнила) — притока Збруча, Тернопільська область